MGP, sigle de trois lettres où se retrouvent les deux sigles de deux lettres MG et GP, peut faire référence à :
 Maîtrise en gestion de projet, un diplôme canadien de deuxième cycle ;
 métaux du groupe du platine ;
 Manga dans les Îles Salomon, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Moving Gelatine Plates, groupe français des années 70 ;
 Management de Grands Projets, un mastère spécialisé de l'école de commerce HEC ;
 Mutuelle Générale de la Police, une mutuelle santé française de la Police nationale ;
 Métropole du Grand Paris, une intercommunalité française mise en place le  dans le cadre de la réalisation du Grand Paris.
Marché Global de Performance

Code